Ose dudu, een zeep voor persoonlijke verzorging, afkomstig uit Nigeria
 Sabon beldi of Marokkaanse zwarte zeep, een zeep voor persoonlijke verzorging
 Zwarte zeep (schoonmaakmiddel), een schoonmaakproduct uit Frankrijk